Der Dreiband Grand Prix 1992/4 war das 37. Turnier in dieser Disziplin des Karambolagebillards und fand vom 24. bis zum 26. April 1992 in Amsterdam statt.

Das UMB/BWA-Turnier wurde als "SIMONIS GIANT CHALLENGE 1992" ausgetragen.

Geschichte 
Der Schwede Torbjörn Blomdahl gewann in Amsterdam sein zwölftes Grand-Prix-Turnier. Im Finale bezwang er Dick Jaspers mit 3:1 Sätzen. Dritter wurde Raymond Ceulemans durch einen 2:1-Erfolg gegen Sang Chun Lee.

Turniermodus 
Es wurde ein 1/16-Finale gespielt, bei dem die 12 Sieger in das Achtelfinale kamen. Hier waren die vier besten der Weltrangliste (Torbjörn Blomdahl, Raymond Ceulemans, Dick Jaspers und Sang Chun Lee) gesetzt. Im 1/16-Finale und im Spiel um Platz drei ging es über zwei Gewinnsätze. Im Rest über drei Gewinnsätze.
Bei MP-Gleichstand wurde in folgender Reihenfolge gewertet:

 MP = Matchpunkte
 SP = Satzpunkte
 GD = Generaldurchschnitt
 HS = Höchstserie

In der Endtabelle wurde das Ranking im Viertelfinale nach den Ergebnissen gegen die Besten des Turniers gewertet.

Letzte Qualifikationsrunde (1/16 Finale)

Hauptturnier 

Im Folgenden ist der Turnierbaum der Finalrunde aufgelistet. Legende: 1. Satz/2. Satz/3. Satz/4. Satz/5. Satz

Abschlusstabelle

Einzelnachweise 

1992/4
Karambolageveranstaltung 1992
Billardturnier in Amsterdam